Harita (Sanskrit ) ist:

in der indischen Mythologie der Name zweier Könige der Suryavamsha-Dynastie von Ayodhya:

 Harita (Sohn des Yuvanashva)
 Harita (Sohn des Rohitashva)

Außerdem:
 Harita (Gotra), eine auf Harita, Sohn des Yuvanashva zurückgehende Gotra
 Harita Group, indonesischer Konzern in den Sektoren Bodenschätze, Palmöl, Schifffahrt und Immobilien